Мэривилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Миссури.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Мэри
 Мэрисвилл
 Мэривиллский колледж